Галина Александрова:
 Александрова, Галина Анатольевна (род. 1976) — российская легкоатлетка.
 Александрова, Галина Владимировна (род. 1954) — российская писательница.
 Александрова, Галина Филипповна (род. 1939) — советская колхозница, депутат Верховного Совета СССР.